Osoby noszące nazwisko Grażyński:
 Helena Grażyńska (1895–1972) –    działaczka społeczna i niepodległościowa, instruktorka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej.
 Cyryl Latos-Grażyński (ur. 1951) – polski  naukowiec, profesor nauk chemicznych, wykładowca akademicki.
 Michał Grażyński (1890–1965) – kapitan rezerwy piechoty Wojska Polskiego, długoletni wojewoda śląski.